László Tóth ist der Name folgender Personen:

* László Tóth (Bischof) (1912–1997), ungarischer Geistlicher, Titularbischof von Baia
 László Tóth (Fußballspieler) (* 1938), ungarischer Fußballspieler
 László Tóth (Leichtathlet) (* 1955), ungarischer Mittelstreckenläufer
 László Tóth (Ringer), ungarischer Ringer 
 László Tóth (Wasserballspieler) (* 1968), ungarischer Wasserballspieler
 László Tóth (Boxer) (* 1972), ungarischer Boxer 
 László Tóth (Reiter) (László Tóth junior), ungarischer Springreiter 
 László Tóth (Rennfahrer) (* 2000), ungarischer Automobilrennfahrer 
 László Fejes Tóth (1915–2005), ungarischer Mathematiker
 László Ungvárnémeti Tóth (1788–1820), ungarischer Dichter